X-SAMPA (, «расширенный фонетический алфавит методов оценки речи») (X-SAMPA; /ˌɛksˈsæmpə/, /%Eks"s{mp@/) — система записи знаков МФА с помощью набора символов ASCII (7-битная компьютерная кодировка).

X-SAMPA разработана в 1995 году на основе более ранней системы SAMPA, которая различалась для каждого языка. В отличие от последней, X-SAMPA является универсальной и не зависит от описываемого языка. X-SAMPA создана Джоном Уэлсом, профессором фонетики лондонского университета.

Обзор 
 Символы МФА, совпадающие со строчными латинскими буквами, остаются без изменений и в X-SAMPA.
 Обратная косая черта используется для создания новых символов.
 Диакритические знаки в X-SAMPA следуют после символа и соединяются с символом с помощью подчёркивания.

Строчные символы

Прописные символы

Другие символы

Диакритические знаки

См. также 
 Американский фонетический алфавит
 Международный фонетический алфавит (МФА/IPA)
 Система Киршенбаума, похожая система записи

Ссылки 
 Computer-coding the IPA: A proposed extension of SAMPA 
 X-SAMPA to IPA comparison chart 
 Online converter between IPA and X-Sampa 

Фонетические алфавиты
Международный фонетический алфавит